Кольчатые червяги () — род безногих земноводных из семейства Siphonopidae. Включает пять современных видов, обитающих в Южной Америке к востоку от Анд.

Классификация 
В состав рода включают:

Примечания 

Безногие земноводные